CNX, sigle composé des trois lettres C, N et X, peut faire référence à :
 , une chaîne de télévision britannique ;
 CNX Gas Company, une compagnie pétrolière nord américaine.

CNX est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport International de Chiang Mai, en Thailande, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code